Cementerio de El Salvador puede hacer referencia, entre otros, a:
el cementerio El Salvador de la ciudad argentina de Jujuy;
el cementerio El Salvador de la ciudad argentina de Rosario; o a
el cementerio de El Salvador de la ciudad española de Vitoria.